Ipueiras ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Ipueiras (Ceará), Bundesstaat Ceará 
 Ipueiras (Tocantins), Bundesstaat Tocantins